Kostabi ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Kostabi (* 1960), US-amerikanischer Maler
 Paul Kostabi (* 1962), US-amerikanischer Musiker, Musikproduzent und Toningenieur